In 2013 werd het 21ste Campeonato Tocantinense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Tocantins. De competitie werd georganiseerd door de FTF en werd gespeeld van 2 maart tot 8 juni. Interporto werd kampioen.

Eerste toernooi

Groepsfase

Finale

Tweede toernooi

Groepsfase

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Tocantinense
Tocan